Marcel Lambert peut faire référence à :
 Marcel Lambert (1847-1928), architecte en chef du domaine national de Versailles et des Trianons ;
 Marcel Lambert (1876-…), footballeur français ;
 Marcel Lambert (1897-1982), homme politique français ;
 Marcel Lambert (1919-2000), homme politique canadien, président de la Chambre des communes du Canada de 1962 à 1963.